

Astronomia 
 M42 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa di Orione

Fotografia 
 M42 (fotografia) – Innesto obiettivi a vite 42x1, utilizzato da numerosi modelli di fotocamere SLR manuali

Trasporti 
 M42 – autostrada britannica, tangenziale sud di Birmingham verso Ashby-de-la-Zouch e la M5

Altro 
 M42 Duster – carro armato statunitense
M42 – cannone tedesco
M.42 – altro nome del carro italiano M15/42